een mislukte staat, een staat die de bestaanszekerheid van zijn inwoners niet kan waarborgen;
Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, een boek over dit onderwerp van Noam Chomsky uit 2006;